Revolution For Change est le premier album de Underground Resistance, paru en 1992 sous différents labels.

Pistes

Album musical sorti en 1992
Album d'Underground Resistance